Katharina von Thüringen ist der Name folgender Personen:

 Katharina von Henneberg (1334–1397), durch Heirat Landgräfin von Thüringen
 Katharina von Braunschweig-Lüneburg (1395–1442), durch Heirat Landgräfin von Thüringen